Непе́ин — фамилия, предположительно происходит от словосочетания «не пить» и могла даваться как прозвище человеку ведущему трезвый образ жизни.

 Непея, Осип Григорьевич (конец XV в.—1570 ?) — дьяк посольского приказа, глава первого русского посольства в Англию, основатель вологодского рода Непеиных.

Непеин, Борис Сергеевич (1904—1982) — поэт.
Непеин, Сергей Арсеньевич (1870—1911) — священник, писатель-краевед, педагог, общественный деятель.
Непеин, Андрей Юрьевич (1962) — спортсмен, биатлонист. Победитель предолимпийской недели в Сараево, неоднократный призер, чемпион СССР по биатлону.

 Непеина, Мария (род. 1970) — французская шахматистка, гроссмейстер (2002) среди женщин.

См. также 
Непенин
Непейцыны